Miejscowości w USA:
 Westside – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Westside (ang. Westside Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
 Westside (ang. Westside Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Phelps